

Сатбай — село, Жалагаський район, Кизилординська область
 Сатбай — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область